Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1975 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 25 en 26 januari 1975 in het Thialfstadion in Heerenveen. Er namen 30 schaatsers uit 13 landen aan deel.

Titelverdediger was de Zweed Göran Claeson, die de Europese titel in 1974 te Eskilstuna had veroverd. De Noor Sten Stensen veroverde de Europese titel.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1975
Langebaanschaatsen in 1975
Schaatsen in Heerenveen
Schaatsen 1975